Вторая лига Польши по футболу 2017/2018 — 4-й сезон (в новом формате) третьего по значимости дивизиона профессионального футбола в Польше. В чемпионате принимают участие 18 команд, проводится в два круга. Три лучшие команды получают право в следующем сезоне с сыграть в Первой лиге, четыре худшие команды вылетают в Третью лигу Польши, 4-я команда чемпионата играет стыковые матчи с 15-й командой Первой лиги за право сыграть в Первой лиге в следующем сезоне.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
Статистика турнира на сайте 90minut.pl (пол.)

Примечания 

Польша
Спорт в Польше в 2017 году
Спорт в Польше в 2018 году
2017/2018